A Temporada 2005/2006 da A1 Grand Prix foi a primeira realizada pela categoria. O campeonato começou dia 25 de setembro de 2005 em Brands Hatch e terminou no dia 2 de abril de 2006 em Shanghai, após 11 etapas e 22 corridas disputadas. A equipe da França acabou conquistando o título.

Equipes e pilotos

Resultados

Grandes Prêmios

Classificação 

Temporadas da A1 Grand Prix